Черная Грязь — название населённых пунктов в России:

 Чёрная Грязь — деревня в Бабынинском районе Калужской области.
 Чёрная Грязь — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Чёрная Грязь — деревня в Дмитриевском районе Курской области.
 Чёрная Грязь — деревня в Новоторъяльском районе Марий Эл.
 Чёрная Грязь — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Чёрная Грязь — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Чёрная Грязь — деревня в Демидовском районе Смоленской области, упразднена в 2003 г.
 Чёрная Грязь — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Чёрная Грязь — деревня в Киреевском районе Тульской области.
 Чёрная Грязь — до 1964 г. название деревни Берёзка Клетнянского района Брянской области.